Gunnell ist der Familienname folgender Personen: 

 Adrian Gunnell (* 1972), britischer Snookerspieler
 Gregg F. Gunnell (1954–2017), US-amerikanischer Primatologe und Paläontologe
 Micah Gunnell (* 1980), US-amerikanischer Comiczeichner
 Sally Gunnell (* 1966), britische Leichtathletin